Plaats in Indonesië
 Pucung Kidul (Kroya), een plaats in het bestuurlijke gebied Cilacap in de provincie Midden-Java
 Pucung Kidul (Boyolangu), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java